Man of the World (1931), een film van Richard Wallace uit 1931 met Carole Lombard en William Powell 
 Man of the World (televisieserie), een Britse detectiveserie uit 1962-1963 met Craig Stevens
 Man of the World (nummer), een single uit 1969 van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac
 Man of the World (Demis Roussos), een album uit 1980 van de Griekse zanger Demis Roussos
 Man of the World (Animal Liberation Orchestra), een album uit 2010 van de Amerikaanse band Animal Liberation Orchestra